

Sus / sus 
Sus peut avoir différentes significations :

 Sus est une commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Sus-Saint-Léger est une commune française du Pas-de-Calais
 Sus : genre (biologie) qui regroupe notamment les cochons et les sangliers
 Sus scrofa le plus connu
 Sus barbatus, Sus celebensis et Sus salvanius, etc.

 En linguistique, sus est le code ISO-639 du soussou (langue d'Afrique de l'ouest)
 Sus est un terme utilisé par les joueurs du jeu très populaire, Among Us. il signifie suspect

 Dans la langue française :
 voir Sus dans le Wiktionnaire
 un préfixe 
 en musique : sus-tonique
 le participe passé au pluriel du verbe savoir (exemple : les règlements que nous avons sus sur le bout des doigts)
 "Tomber de son sus" est une expression belge signifiant "être étonné" (exemple : "J'en tombe de mon sus" signifie "J'en suis étonné", "Je ne m'y attendais pas"). On peut notamment entendre cette expression dans le film Dikkenek réalisé par Olivier Van Hoofstadt en 2006

 Au cinéma : , un film britannique sorti en 2010.

SUS 

 En informatique :
 Dans le monde Unix : Single UNIX Specification. Les spécifications POSIX ne sont pas publiées sur internet ; par contre, les spécifications SUS le sont et elles sont proches de POSIX.
 Chez Microsoft : Software Update Services, le service de mises à jour logicielles ; selon la version de Windows, ce service peut porter un autre nom : WSUS (Windows Server Update Services).

 Dans l'aviation : Code AITA pour l'aéroport Spirit of Saint Louis (Chesterfield (Missouri))

 En folkloristique slave : SUS (en ) (« Index comparatif des sujets », de Barag, Berezovsky, Kabachnikov et Novikov, d'après d'Index d'Andreev)